Финал Гран-при по фигурному катанию 2012/2013 () — заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2012—2013 годов. В этом соревновании в каждой дисциплине будут участвовали по шесть лучших взрослых и юниоров (одиночников или пар), определившиеся по итогам серии.

Финал прошёл в Сочи с 6 по 9 декабря 2012 года. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Одновременно, прошёл финал серии среди юниоров, в тех же четырёх дисциплинах. Турнир был проведён в ледовом дворце «Айсберг», построенном для Олимпиады в Сочи и стал тестовым соревнованием для Международного союза конькобежцев перед олимпийским турниром по фигурному катанию.

Участники 
При равенстве очков в финал проходит тот, кто занял место выше. Если этот критерий не помог выявить лучшего, то сравнивают сумму полученных баллов.

Взрослые 
По результатам шести этапов Гран-при в финал отобрались следующие спортсмены:

* Юлия Липницкая отказалась от участия в финале из-за травмы, вместо неё выступила американка Кристина Гао.

Юниоры 
По результатам серии Гран-при среди юниоров, в финал прошли следующие спортсмены:

Результаты среди взрослых

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Результаты среди юниоров

Юноши

Девушки

Пары (юниоры)

Танцы (юниоры)

Примечания

Ссылки 
 Календарь Гран-при
 Трудно стать Первым — 14.12.2012

Финалы Гран-при по фигурному катанию по годам
Финал Гран-при
2012 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Декабрь 2012 года
Спорт в России в 2012 году
Финал Гран-при
Международные спортивные соревнования в Сочи
2012 год в Краснодарском крае